Helge Johansson kan syfta på:

 Helge Johansson (1886-1926), målare
 Helge Johansson (1908-1973), skulptör